Richard Long kan verwijzen naar:

Richard Long (acteur)
Richard Long (kunstenaar)